Горный —поселок в Вольском районе Саратовской области в составе Куриловского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 7 километров по прямой на запад от поселка Сенной.

История
Основан в начале XVIII века.

Население
Население составляло 89 человек в 2002 году (92% русские),  96 в 2010.

Примечания

Населённые пункты Вольского района